Карл Че́рни (, 21 февраля 1791, Вена — 15 июля 1857, там же) — австрийский пианист и композитор чешского происхождения; считался в Вене одним из лучших преподавателей игры на фортепиано.

Легендарный методист, знаменит созданием огромного количества этюдов для фортепиано. Не будет преувеличением сказать, что за два последующих века невозможно найти в мире пианиста, который в своей жизни не сыграл хотя бы одного произведения Карла Черни.

Биография 
Карл Черни родился в семье пианиста и педагога Венцеля (Вацлава) Черни, ставшего первым учителем Карла. Под его руководством Карл начал концертировать в 9-летнем возрасте. В 1800—1803 годах обучался игре на фортепиано у Людвига ван Бетховена. В рекомендательном письме, данном им Черни в 1805 году композитор утверждает, что «для своего четырнадцатилетнего возраста он достиг в игре на фортепиано совершенно исключительных, превосходящих ожидания успехов и что как в этом отношении, так и принимая во внимание его поразительную память, он достоин всевозможной поддержки, тем более что его родители образовали подающего надежды сына на собственные средства». В этот же период учился у И. Н. Гуммеля и Муцио Клементи.

До 1815 года вёл концертную деятельность: ему Людвиг ван Бетховен доверил исполнение своего Третьего фортепианного концерта. Однако в 1815 году Черни прекратил фортепианное исполнительство и сосредоточился на педагогике и композиции. Работал преимущественно в Вене, за исключением нескольких гастрольных поездок в Лейпциг (1836), в Париж и Лондон (обе в 1837 году).

В середине XIX века Карл Черни считался одним из крупнейших преподавателей игры на фортепиано. К числу его учеников принадлежали выдающиеся музыканты второй половины века: Ференц Лист, Сигизмунд Тальберг, Теодор Лешетицкий, Леопольд де Мейер, Теодор Куллак, А. Бельвиль-Ури, Альфред Яель и многие другие. В изданной прижизненной биографии Листа, написанной Линой Раманн, значение Черни как его наставника принижается, однако в личном экземпляре этой книги Лист подчеркивал красным карандашом подобные суждения о своем учителе и делал на полях пометки, отмечающие его положительное влияние: «Не совсем правильно!», «Черни прекрасно занимался со мной» и др. Венгерский композитор посвятил ему «Двадцать четыре этюда для фортепиано» (наряду с Ф. Шопеном, 1838) и «Этюды трансцендентного мастерства. Этюды высшего исполнительского мастерства» с указанием «в знак благодарности, уважения и дружбы» (1851).

И. Ф. Стравинский в интервью 1926 года говорил, что «глубоко восхищается» Черни: «Он обладал колоссальным темпераментом и, возможно, сделал больше для обучения пианистов, чем любой педагог не только его времени, но и по сей день». Стравинский отмечал также в своей книге «Хроника моей жизни»: «Я всегда ценил в Черни не только замечательного педагога, но и подлинного музыканта».

Произведения 
Творческое наследие Карла Черни насчитывает больше 1000 опусов, различных жанров, среди которых мессы, симфонии, сонаты, трио, квартеты, рондо, сочинения в четыре и шесть рук, огромное количество этюдов и упражнений на различные виды техники, а состав некоторых приближается к 50 и более номерам. Также Черни создал множество литературно-методических книг, посвящённых проблемам преподавания игры на фортепиано. Помимо собственных сочинений, Карл Черни создал собственные редакции «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха и сонат Доменико Скарлатти, а также клавираусцуги опер, ораторий, симфоний и других оркестровых произведений. Переложил для фортепиано симфонии Бетховена, создал фортепианный вариант его оперы «Леонора», которую доверил Черни сам Бетховен.

Выдающиеся музыкальные сочинения 
 Более 300 духовных сочинений (24 мессы, 4 реквиема, 300 градуалов, оффертории и другие).
 Произведения для фортепиано — в том числе «Вариации на чешскую народную тему», «Чешская народная песня с вариациями», редакции многих фортепианных произведений, а также фортепианные переложения инструментальных и вокально-инструментальных произведений для 2-4-ручного исполнения и для 8-ручного на 2 фортепиано.
 Более 800 произведений, связанных с разработкой техники игры на фортепиано, до сих пор используемых в педагогической практике.
 Оркестровые, камерные сочинения; ансамбли, хоры; музыка к драматическим спектаклям и пр.
 Многие произведения Черни остались в рукописи (хранятся в архиве «Общества друзей музыки» в Вене).

Педагогическая литература 
 100 прогрессивных этюдов без октав (100 Übungsstücke, op. 139).
 110 лёгких и прогрессивных упражнений (op. 453).
 125 упражнений в пассажах (op. 216).
 125 этюдов (op. 261).
 24 упражнения (op. 777).
 24 фортепианных этюда для левой руки (op. 718).
 30 новых технических этюдов (op. 849).
 6 октавных этюдов (op. 533).
 Большая фортепианная школа (Grosse Pianoforte-Schule, ор. 500 c развёрнутым дополнением, посвященным вопросам исполнения старых и новых фортепианных сочинений — «Die Kunst des Vortrags der älteren und neueren Klavierkompositionen», ок. 1846).
 Ежедневные упражнения (40 tägliche Studien, op. 337).
 Избранные фортепианные этюды. Ред. Гермер. Часть 1.
 Избранные фортепианные этюды. Ред. Гермер. Часть 2.
 Подготовительные этюды (Vorschule der Fingerfertigkeit, op. 636).
 Практические упражнения для пальцев (op. 802).
 Школа беглости. Этюды для фортепиано (Schule der Geläufigkeit, ор. 299).
 Искусство беглости пальцев (Schule der Fingerfertigkeit, ор. 740).
 Школа левой руки (Schule für die linken Hand, op. 399).
 Этюды для начинающих.
 Юный пианист (op. 823).
 160 achttaktige Übungen, op. 821.
 Schule des Legato und Staccato, op. 335.
 Schule der Verzierungen, op. 355.
 Schule des Virtuosen, op. 365.
 Schule des Fugenspiels, op. 400.

Литературные сочинения 
 Очерк истории музыки (Umriss der ganzen Musik-Geschichte, op. 815). — Mainz, 1851.
 Полное теоретико-практическое учение о композиции (Vollständige theoretisch-praktische Kompositionslehre, op. 600). — 1849.
 Briefe über den Unterricht auf dem Pianoforte. — W., (ca 1840) (рус. пер.: Письма Карла Черни, или Руководство к изучению игры на фортепиано, СПБ, 1842).
 Erinnerungen aus meinem Leben / Hrsg. von W. Kolneder. — Strasbourg, 1968 (со списком сочинений, опубликованных до 1860).
 Czernys Erinnerungen an Beethoven // Neues Beethoven-Jahrbuch. — 1939. — Jg. 9.

Примечания

Литература 
 Айзенштадт С. А. Учитель музыки. Жизнь и творчество Карла Черни. — М.: Композитор, 2010. — 215 с.
 История мировой музыки: жанры, стили, направления / [Сост. А. и С. Минаковы]. — М.: Эксмо, 2010. — С. 177—178.
 Ройзман Л. К. Черни и его редакция клавирных сочинений Баха. — М.: Советская музыка, 1940. — 40 с.
 Терентьева H. Карл Черни и его этюды. — Л., 1978.
 Steger H. Beiträge zu C. Czernys Leben und Schaffen : Diss. — München, 1925.
 Hasenцhrl F. К. Czernys solistische Klavierwerke : Diss. — Wien, 1927.
 Giocondo Fino D. Carlo Czerny un grande pedagogo del pianoforte // Il Monumento. — 1927. — Vol. 2.
 Haas R. Carl Czerny // Musica. — 1957. — Jg. 11, H. 7-8.
 Maс Ardle D. W. Beethoven and the Czernys // Monthly musical record. — 1958. — Vol. 88, N. 988.
 Gardavskэ C. Liszt und seine tschechischen Lehrer // Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. — 1963. — T. 5.

Ссылки 
 Статья о Карле Черни на «Бельканто.ру»
 Записи этюдов Черни, соч. 299 и 740
 
 Учебная литература Карла Черни 

Композиторы-романтики
Похороненные на Центральном кладбище Вены
Авторы реквиемов
Авторы музыкальных учебников